Sacy (Marne)
 Sacy (Yonne)
ook: 
Sacy-le-Grand, Oise 
Sacy-le-Petit, Oise